Zengerle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zengerle (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Josef Zengerle (* 1948), deutscher Politiker
 Mark Zengerle (* 1989), US-amerikanisch-deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Zingerle